Mitsu Murata (村田充 ) (Osaka, Japão, 18 de agosto de 1977), é um ator japonês.

Filmografia

Filmes

Televisão

Tokusatsu

| 2012 || Kamen Rider Wizard || || Naito/Legion || TV Asahi
|-

Ligações externas 
 

Murata, Mitsu
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei